Normal – film del 2003 diretto da Jane Anderson
Normal – film del 2007 diretto da Carl Bessai
Normal – album di Bumblefoot
Normal – città dell'Illinois